Pelón puede referirse a: 

 Prunus persica, en botánica, una fruta.
 Tropaeolum majus, en botánica, una planta de flores.
 Bollo pelón
 El Guille,en la Lenin,un tarrú.